Guttorm steht für:
 Gutthorm, Person in der Edda
 Guttorm (Vorname)
 Guttorm Jakobsenbukta, Eishafen auf Königin-Maud-Land

Guttorm ist der Familienname folgender Personen:
 Antti Guttorm (* 1982), finnischer Snowboarder
 Eino Guttorm (1941–2005), finnisch-samischer Schriftsteller
 Hans Aslak Guttorm (1907–1992), finnisch-samischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Guttormsen
 Guttormsson